L'effet Landau-Pomeranchuk-Migdal, du nom des physiciens Lev Landau, Isaac Pomerantchouk et Arkadi Migdal, caractérise le fait que les sections efficaces de création de paires et de Bremsstrahlung sont fortement réduites à ultra hautes énergies, par rapport aux prévisions données par la formule de Bethe-Heitler.

Liens externes 
 Landau-Pomeranchuk-Migdal effect for nuclear matter in QCD

Astrophysique
Physique des particules